Le  Grand Prix moto d'Aragon 2011 (Gran Premio A-Style de Aragón) est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le circuit Motorland Aragon. C'est la deuxième édition du Grand Prix moto d'Aragon.

Classements

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2011
Aragon
Sport en Espagne en 2011
Sport en septembre 2011